Título criado por D. Luís I de Portugal, por decreto de de 20 de outubro de 1862, em favor de Francisco Soares Franco.

Usaram o título:
 Francisco Soares Franco (1810 - 1885) - 1.º visconde de Soares Franco.
 Francisco Soares Franco (1852 - ?) - filho do anterior, 2.º visconde de Soares Franco.

+Soares Franco